Pseudoips leucozona är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1951. Pseudoips leucozona ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
leucozona